August Hoffmeister ist der Name folgender Personen:

* August Hoffmeister (Sänger) (1837–1893), deutscher Sänger (Tenor) und Gesangspädagoge 
 August Hoffmeister (Politiker) (1842–1926), deutscher Unternehmer und Politiker (FVg)